Rynek w Warszawie może dotyczyć pojęć:
 Rynek Nowego Miasta w Warszawie
 Rynek Starego Miasta w Warszawie